Кошка на раскалённой крыше () может означать:
.
 «Кошка на раскалённой крыше» — пьеса Теннесси Уильямса (1955).